Леннарт Мартен Квинт Чиборра (; 3 мая 1999, Берлин, Германия) — немецкий футболист, защитник итальянского клуба «Аталанта», выступающий на правах аренды за «Дженоа».

Клубная карьера 
Леннарт Чиборра начал заниматься футболом в небольшой команде «Айнтрахт» (Вандлиц). Через некоторое время перешёл в клуб «Пройсен» (Эберсвальде). В 2009 году игрока приобрел берлинский «Унион». По прошествии года стал игроком другом берлинского клуба — «Герта». В 2015 году перешёл в молодёжную команду Шальке 04, а затем, будучи членом команды до 19 лет, переехал в первую команду голландского клуба «Хераклес» (Алеммо). 22 января 2019 стало известно, что Леннарт присоединится к итальянскому клубу «Аталанта» за 4 миллиона евро.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте worldfootball.com

Футболисты Германии
Игроки ФК «Хераклес»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Дженоа»